Mussurana is zowel de naam van een geslacht van slangen (Mussurana) als van de slangensoort mussurana (Clelia clelia). 

Toornslangachtigen